Arsen oksid se može odnositi na:

Arsen dioksid, As2O4, 
Arsen trioksid, As2O3
Arsen pentoksid, As2O5